Григо́рий Алексе́евич Левко́ев () — советский актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Родился  1899 года в Орехово-Зуево Московской губернии. С 1919 по 1921 год обучался на актёрском отделении Государственного театрального училища, с 1921 по 1924 год — в Государственной мастерской кинонатурщиков (впоследствии — ВГИК). В 1924—1926 годы — актёр кинофабрик «Госкино» и «Совкино». С 1926 года — ассистент режиссёра, затем режиссёр киностудий «Чувашкино», «Совкино», «Мосфильм». В 1933 году сделал новую звуковую редакцию немого фильма 1929 года «Привидение, которое не возвращается». В 1936—1942 годы — режиссёр на киностудии «Союздетфильм». Участвовал в создании игровых картин вернувшегося из эвакуации «Мосфильма». C 1948 по 1951 год — режиссёр ЦСДФ, в 1951—57 годах — на Литовской киностудии. С 1957 года — режиссёр киностудии «Мосфильм».

Скончался 31 марта 1986 года.

Семья 
Сын — Алексей Григорьевич Левкоев (1940—2011)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:Литовская киностудия
Персоналии:Мосфильм